Belle International Holdings (百丽国际控股有限公司) — одна из крупнейших обувных компаний мира, занимается производством, дистрибуцией и розничной торговлей обувью (является крупнейшим продавцом женской обуви в Китае). Официально Belle International зарегистрирована на Кайманах, штаб-квартира расположена в Гонконге, а основная производственная база — в Китае.

История 
Компания основана в 1991 году как оптовый производитель обуви, с 2004 года активно начала развивать розничное направление, с 2006 года является официальным дистрибьютором брендов Nike и Adidas в Китае, в 2009 году продала права на бренд Fila в Китае и Гонконге. По состоянию на март 2011 года в Belle International работало 72 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла более 15,2 млрд долларов, а продажи — 3,6 млрд долларов.

Летом 2017 года инвестиционная компания Hillhouse Capital Group приобрела Belle International за 6,8 млрд долларов.

Структура 
Основные бренды Belle International — Belle, Teenmix, Tata, Staccato, Senda, Basto, JipiJapa, Millie`s, Joy & Pease, Mirabell. Кроме того, компания занимается дистрибуцией и розничной продажей в Китае брендов Nike, Adidas, Kappa, Puma, Converse, Reebok, Mizuno, Li Ning, Bata, Geox, Clarcks, Caterpillar, Mephisto, BCBG, Elle, Merrell. 

Belle International управляет более 13 тыс. магазинов в Китае и 164-я в Гонконге и Макао. Пять производственных фабрик, выпускающих более 25 млн пар обуви в год, расположены в Шэньчжэне, Дунгуане, Цзяньху, Цзыгуе и Сучжоу.

См. также 
 Крупнейшие компании Гонконга
 Список богатейших людей Гонконга

Примечания

Ссылки 
 Belle International Holdings

Компании Гонконга
Торговые компании Гонконга
Промышленные компании Гонконга